Burgstall Neuhaus steht für folgende Burgen in Bayern:

 Burgstall Neuhaus (Geyern), Gemeinde Bergen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Burgstall Neuhaus (Hauzenberg) Landkreis Passau
 Burgstall Neuhaus (Nittenau), Landkreis Schwandorf	
 Burgstall Neuhaus (Wiesent), Landkreis Regensburg

Burgstall Neuhaus steht für folgende Burg in Tschechien:
 Burgstall Neuhaus (Klentnice) bei Klentnice, Südmähren
 Burgstall Neuhaus (Plesná) bei Plesná, Bezirk Cheb, Karlovarský kraj (Karlsbader Region)
Siehe auch:
 Burg Neuhaus
 Burgruine Neuhaus
 Burgstall Neuhausen